Акклама́ция:
 Аккламация (право) — порядок установления решения на основе реакции участников, выражаемой непосредственно (эмоциями, аплодисментами).
 Аккламация (богослужение) — словесно-музыкальные формулы, возглашаемые всей общиной в храме.